Teatro Odéon, Teatro Odeón o Teatro Odeon son términos que pueden hacer referencia a:

Teatro del Odéon, teatro en la ciudad francesa de París, conocido en francés como Théâtre de l'Odéon; 
Teatro Odeon, teatro en la ciudad rumana de Bucarest;
Teatro Odeon, teatro romano en la ciudad jordana de Amán;
Teatro Odeón, teatro en la ciudad argentina de Buenos Aires; o
Teatro Odeón, nombre original del teatro Calderón de Madrid.